«I’ve Got You Under My Skin» — песня, написанная Коулом Портером в 1936 году. С тех пор исполнялась и записывалась множеством певцов и музыкантов.

Версия Фрэнка Синатры 
Фрэнк Синатра перепел эту песню на альбоме 1956 года Songs for Swingin’ Lovers!. Как пишет Томас Уорд в своём обзоре на сайте AllMusic, несмотря на то, что эта «великолепная песня» «исполнялась до него буквально сотнями джазовых вокалистов и крунеров», он сделал её своей, в его версии «это шедевр». Причём главным достоинством этой записи Уорд считает аранжировку Нельсона Риддла, которую тот, по легенде, закончил по дороге в студию. Опять же по легенде после того, как песню в его аранжировке там впервые прогнали целиком, все музыканты одновременно встали и начали аплодировать. По мнению Уорда, это, возможно, лучшая песня на том альбоме Синатры.

В 1998 году сингл Фрэнка Синатры с этой песней (1956 год, Capitol Records) был принят в Зал славы премии «Грэмми».

Также песня, в частности, вошла (опять же в оригинальном исполнении Фрэнка Синатры) в составленный журналом «Тайм» в 2011 году список All-TIME 100 Songs (100 лучших песен с момента основания журнала «Тайм»).

Примечания

Ссылки 
 

Песни 1936 года
Синглы 1966 года
Песни Фрэнка Синатры
Песни группы The Four Seasons
Песни Эллы Фицджеральд
Песни Дайаны Кролл
Песни Нене Черри
Песни, написанные Коулом Портером
Песни Майкла Болтона
Песни Дины Вашингтон
Зал славы «Грэмми»
Песни группы Seether
Синглы 2009 года
Синглы Capitol Records
Песни Мины